Ха́рьковская психологи́ческая шко́ла — группа психологов и система неформальных личных связей между специалистами в целом ряде психологических и смежных с ними дисциплин (напр., психиатрия, социальная гигиена, психогигиена, рефлексология, психотехника и прикладная психофизиология, педагогика, педология и т. п.), которые начиная с 1920-х гг. работали в научных учреждениях Харькова. Одну из подгрупп исследователей, работавших в Харькове, составляли московские участники круга Выготского, на сравнительно непродолжительное время переехавшие из Москвы в Харьков и их местные сотрудники, налаживавшие собственно психологическую работу в столице Советской Украины. Зачастую под «Харьковской психологической школой» понимают именно эту подгруппу исследователей. Иногда это выражение используется для обозначения участников так называемого «Круга Выготского» и их сотрудников не только в самом Харькове, но даже и за его пределами, напр., в Москве и Ленинграде, что с точки зрения современной историографии представляется несколько неправомерным, а более широкий коллектив сотрудников и последователей Выготского предлагается обозначать как «Круг Выготского» или, точнее, "Круг Выготского-Лурии". Также, в некоторых источниках деятельность группы психотерапевтов в Харькове выделяется в самостоятельную так называемую «Харьковскую психотерапевтическую школу». Тем не менее, в последних работах подчёркивается взаимосвязанность и внутреннее единство всех этих разнообразных психотехнических, психотерапевтических и психологических исследований и практик, которые закономерно рассматриваются как единый культурно-исторический исследовательски-прикладной проект.

Харьковская психологическая школа: 1920e — начало 40-х 
Развитие психологических исследований в Харькове началось задолго до основания там психологической школы и проходило по таким основным направлениям и под эгидой таких прикладных научных направлений как рефлексология, педология, психоанализ, психогигиена и психотерапия, дефектология, психотехника, и собственно психология.

Начало прикладных психологических исследований: психотехника, 1920-е 
История прикладной психологии в Украинской ССР начинается с создания научно-исследовательской группы в составе Харьковского (Всеукраинского) института труда (А.И. Розенблюм, М.Ю. Сыркин, Ф.Р. Дунаевский и др.). В 1920-е гг. ХИТ проводились широкие исследовательские проекты в области психологического тестирования, структуры интеллекта, профориентации Тем не менее, несмотря на успех ранних проектов 1920-х годов, в 1929 г. институт был подвергнут реорганизации, в результате чего психологические научные группы и лаборатории передавались Харьковскому институту гигиены труда и профзаболеваний, а остальные структурные подразделения отошли к также новообразованному Всеукраинскому институту рационализации управления (1930—1934; Всеукраїнський інститут раціоналізації управління Народного комісаріату Робітничо-селянської інспекції УРСР, м. Харків). Всеукраинский институт рационализации управления был закрыт в 1934 г., а Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний существует и по сей день.

На стыке психологии и медицины: психотерапия, 1920-1930-е 
В то же время в Харькове, в городе с богатыми и давними традициями медицинских исследований, активно развивается и медицинская (клиническая) психология на базе психиатрических, терапевтических, психотерапевтических, психопрофилактических и психогигиенических заведений, в 1932 объединившимся в Украинскую психоневрологическую академию (УПНА). Лидером психотерапевтических исследований в Харькове с начала 1920-х становится бывший ученик В. М. Бехтерева К. И. Платонов и его ученики и последователи И. З. Вельвовский, П. П. Истомин, Е. С. Катков, 3.А. Копиль-Левина, А. Н. Мацкевич, Е. А. Попов, А. Н. Мацкевич, И. М. Аптер, А. М. Цынкин, Р. Я. Шлифер и др.. В частности, в серии публикаций того времени был убедительно продемонстрирован огромный потенциал применения методов гипноза и суггестии в терапии и акушерстве.

Дефектология: на стыке психологии, медицины и педагогики, 1920-1930-е 
Ещё одна междисциплинарная область исследований и практическая деятельность, известная под названием «дефектология» и связанная с проблемами психического роста и развития физически и (или) умственно отсталых детей развивалась в Харькове с начала 1920-х годов. Уникальный психолого-медицинско-педагогический инновационный эксперимент проходил по инициативе и под руководством выпускника бехтеревского Психоневрологического института И. А. Соколянского и его сотрудников (напр., В. П. Протопопова, ещё одного бывшего ученика В. М. Бехтерева), которые разрабатывали методики воспитания и обучения глухонемых, слепых и слепоглухонемых детей. Теоретическое обоснование своим исследованиям харьковские дефектологи находили в теоретических работах Бехтерева, то есть в русле бехтеревской версии марксистской психологии, которую он продвигал под названием «рефлексология». Самый известный из его воспитанников того времени — Ольга Скороходова. Исследования проходили на базе Украинского научно-исследовательского института педагогики и несколько замедлились после ареста Соколянского в декабре 1933 года (вышел на свободу по ходатайству Горького в марте 1934 г.). Значительно сократился объём дефектологических исследований после второго ареста (октябрь 1937 — май 1939) и переезда Соколянского из Харькова в Москву в 1939 г..

Собственно психология: УПНА и ХГПИ, 1930-е 
В начале 1930-х на работу в УССР была приглашена группа московских психологов, сотрудников Выготского (А. Р. Лурия, М. С. Лебединский и А. Н. Леонтьев), которые возглавили основанный в Харькове сектор психологии в Украинском психоневрологическом институте в конце 1931 г. (менее чем год спустя, в 1932 г. институт вошёл в состав Украинской психоневрологической академии, УПНА). В период 1932—1936 г. организационной базой всей психологии в Харькове был Сектор психологии УПНА под руководством Лурии (впоследствии, с 1934 г. — Л. Л. Рохлина), который включал в себя отделы общей (заведующий отделом — Гальперин), клинической (завотделом — Лебединский) и генетической (то есть, детской и возрастной; завотделом — Леонтьев) психологии. Вскорости к этим исследователям присоединились переехавшие из Москвы А. В. Запорожец, Т. О. Гиневская, Л. И. Божович и местные молодые исследователи, выпускники и аспиранты харьковских педагогических (П. И. Зинченко, В. И. Аснин, и Г. Д. Луков) и медицинских (П. Я. Гальперин и Ф. В. Бассин) учебных заведений. Также, в состав этой группы вошёл и активный представитель и один из лидеров психотехнического движения в Советской Украине А. И. Розенблюм. Несколько позднее в коллектив психологов влились новые сотрудники: К. Е. Хоменко, В. В. Мистюк, Л. И. Котлярова, Д. М. Дубовис-Арановская, Е. В. Гордон, Г. В. Мазуренко, О. М. Концевая, Т. И. Титаренко (все — исследователи в области детской и возрастной психологии). Леонтьев в своей автобиографии указывает, что в 1936-37 годах Харьковская группа его сотрудников (отдел генетической психологии Сектора психологии УПНА) насчитывала 15 человек. Основные направления исследований довоенного периода этой группы включали эмпирические исследования таких разнообразных психических явлений и процессов, таких психических действий как:
 простейшие орудийные действия ребёнка (Гальперин);
 сенсорные действия, в том числе цветочувствительность кожи ладони (Аснин, Запорожец, Леонтьев);
 двигательные навыки, в том числе формируемые неосознанно (Аснин);
 умственные действия, формируемые в контексте наглядно-действенного и логического мышления (Аснин, Запорожец, Хоменко);
 формирование образа в условиях активного и пассивного осязания (Гиневская, Котлярова);
 мнемические действия при произвольном и непроизвольном запоминании (Зинченко);
 генезис эстетического восприятия у детей (Арановская, Запорожец, Хоменко, Концевая, Титаренко);
 осознание речи в процессах игры у дошкольников (Луков);
 формирование понятийного мышления у детей (Концевая).

Также, с другой стороны, в отделе клинической психологии в составе Сектора психологии помимо Лурии, Лебединского, Гальперина, Запорожца и Бассина работали Е. И. Артюх, Г. И. Волошин, и Е. Н. Козис.

Представители этой группы продуктивно и в то же время критически развивали идеи Л. С. Выготского в 30-е гг. (в 1931—1941 гг.) в ряде учебных и научных учреждений Харькова, таких как Украинская психоневрологическая академия (УПНА, в прошлом Украинский научно-исследовательский психоневрологический институт), Украинский научно-исследовательский институт педагогики (УНДИП), Харьковский государственный педагогический институт им. Г. С. Сковороды (ХГПИ), Харьковский педагогический институт иностранных языков (ХГПИИЯ). Лурия и Леонтьев принимали непосредственное участие в работе группы в период с 1931 вплоть до 1934 г., когда они оба окончательно вернулись в Москву. На протяжении некоторого времени после своего отъезда (в 1934—1936 гг.) Леонтьев формально продолжал занимать ряд руководящих должностей в исследовательских и образовательных организациях в Харькове. После отъезда Лурии клинические психологические исследования на базе УПНА продолжались под руководством Лебединского. С другой стороны, руководство исследованиями по педагогической и возрастной психологии на базе Харьковского государственного педагогического института (ХГПИ) взял на себя Запорожец (официально принял заведование кафедрой психологии педагогического института в 1938 г.).

Кросс-дисциплинарные и транснациональные проекты 
Несмотря на кажущееся резкое разделение между психологами, которые чаще всего ассоциировались с детской, возрастной и педагогической психологией (Лурия, Лебединский, Леонтьев и их сотрудники), и, с другой стороны, психогигиенистами и психотерапевтами, которые были представлены специалистами биомедицинских дисциплин (Рохлин, Платонов, Вельвовский и др.), целый ряд исследований проводился на стыке этих двух областей. Так, например, будущий известный психолог П. Я. Гальперин в середине 1920-х принял участие в исследовании внушения состояния сытости пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта. В начале 1930-х годов группа психотерапевтов и клинических психологов проводила совместное исследование регрессии личности к более ранним стадиям развития в гипнотическом состоянии (совместное исследование Платонова, Лурии и Лебединского).

Также на стыке двух дисциплин — психологии и психотехники — в Харькове проходили исследования психологии деятельности человека во взаимосвязи с машиной, автомобилем. Целая серия прикладных психолого-психотехнических исследований восприятия изображений книжных иллюстраций детьми была проведена по договору с Харьковским книгоиздательством (исследования Хоменко, Мистюк, Гиневской, Рабиной и Дробанцевой), некоторые из этих исследований были опубликованы в 1939—1941 г.. Другим таким пограничным и междисциплинарным проектом было психологическое исследование детских интересов во Дворце пионеров и октябрят города Харькова и примыкающее к нему психологическое исследование в Парке им. Горького в Москве, проведённое силами объединённой харьковско-московской команды исследователей под руководством москвича Леонтьева и харьковчанина Розенблюма.

Благодаря интенсивному сближению исследователей группы советских психологов с группой исследователей круга Курта Левина в Германии и, с 1933 года, в Соединённых Штатах Америки, по инициативе А. Р. Лурии в Харькове в 1936 году планировалось проведение «левиновской конференции» (Lewin Symposium, «Topologische Meeting»), на которой советские исследователи должны были представить свои работы в духе топологической психологии Левина. По той или иной причине эта конференция ни в Харькове, ни где бы то ни было проведена не была, а, согласно традиционной историографии советской психологии, исследования этого периода легли в основание так называемой психологической теории деятельности. Научная деятельность этой пёстрой, но взаимосвязанной группы исследователей и практиков была прервана эвакуацией государственных учреждений в 1941 г. и, затем, оккупацией Харькова. Вследствие этого, весь объём психологических исследований сократился, а сами исследования были переориентированы на нужды фронта во время Великой Отечественной Войны (то есть, проводились преимущественно клинические исследования в госпиталях в эвакуации). После окончания войны полномасштабные исследования представителей Харьковской школы в Харькове продолжились.

Послевоенный период и до наших дней 
Все исследования были прерваны с началом Великой Отечественной войны, эвакуацией государственных заведений и оккупацией Харькова. Таким образом, объём психологических исследований со второй половины 1940-х несколько сократился. После войны возобновились исследования и прикладная работа в области клинической психологии, психотерапии в акушерском деле, возрастной и педагогической психологии, а также теоретической и общей психологии на основе исследований процессов запоминания.

В области клинической психологии и психотерапии в послевоенный период, начиная с конца 1940-х публикуются исследования, посвящённые разработкам немедикаментозного, гипносуггестивного метода обезболивания родов, проведённые И. З. Вельвовским и его сотрудниками в Харькове. Все эти исследования были основаны на довоенных разработках К. И. Платонова и его сотрудников, проведённых в традициях петербургских-петроградских-ленинградских исследований В. М. Бехтерева. Платонов подчёркивал преемственность довоенных — и даже дореволюционных — и, с другой стороны, послевоенных разработок: «В России пионером применения в хирургии внушённой анальгезии для целей общего или местного обезболивания был П. П. Подъяпольский (1915). На Украине этот метод впервые был применён в гинекологической клинике А. П. Николаевым (1923), в хирургической и гинекологической клиниках — нами и Г. 3. Вельвовским (1923), а затем неоднократно применялся другими нашими сотрудниками». Как показывают последние исследования, «метод Вельвовского», основанный на естественнонаучной традиции биомедицинских исследований в духе Бехтерева и его последователей, имеет целый ряд черт сходства и, предположительно, основывался также и на использовании традиционных, народных обычаев родовспоможения.

Первые советские публикации в области психотерапевтического обезболивания при родах в послевоенные годы стали выходить в СССР с конца 1940-х — начала 1950-х. В 1950 г. результаты этих прикладных исследований были представлены за пределами СССР, что повлекло заимствование «метода Вельвовского» за границей и дало старт аналогичным разработкам, широко известным в наши дни как «метод Ламаза».

В области возрастной, педагогической и общей психологии, после того, как значительная часть группы психологов переехала в Москву, оставшиеся в Харькове В. И. Аснин, О. М. Концевая (оба скончались в 1956 г.), П. И. Зинченко и их сотрудники продолжали интенсивные исследования в области психологии воли, памяти, инженерной психологии и развивающего обучения (известная также как система Эльконина — Давыдова) на базе Харьковского педагогического института им Г. С. Сковороды (под руководством Ф. Г. Боданского и В. В. Репкина), а также Харьковского педагогического института иностранных языков и Харьковского университета (под руководством Зинченко, позднее Г. К. Середы). 5 сентября 2000 г. был создан факультет психологии (деканом которого по 2008 г. был Лактионов Александр Николаевич).

Работы представителей школы 
 Сборники статей
 на украинском и русском:
 Научные записки Харьковского государственного педагогического института иностранных языков: Том I, 1939
 Наукові записки Харківського державного педагогічного інституту (Научные записки Харьковского педагогического института); Том I, 1939; т. VI, 1941
 Праці республіканської наукової конференції з педагогіки і психології, 1941
 Наукові записки інституту психології УРСР, тт. I—IX, Київ, 1949—1959

 in English (special journal issues & selected papers):
 Soviet psychology, 1979—1980, 18 (2) (early period, 1930-40s: Zaporozhets, Asnin, Khomenko, Lukov, Bozhovich, Zinchenko, Gal’perin),
 Soviet Psychology, 1983-84, 22(2) (1939: Zinchenko, P. I. The problem of involuntary memory, 55-111).
 Journal of Russian and East European Psychology, 1994, 32 (2) (postwar period, (1950-90s: Sereda, Ivanova), and
 Journal of Russian and East European Psychology, 2003, 41 (5) (developmental teaching in Kharkov, 1960-1990s: Repkin, Dusavitskii)
 Journal of Russian and East European Psychology, 2008, 46, (5-6) (P.I. Zinchenko’s psychology of memory)
 Journal of Russian and East European Psychology, 2011, 49, (1) (G.K. Sereda’s legacy in psychology of memory research)
 Journal of Russian and East European Psychology, 2011, 49, (3) (P.I. Zinchenko’s legacy in contemporary psychological research)

Библиография 
 Леонтьев, А. Н. (1976/1986). Проблема деятельности в истории советской психологии, Вопросы психологии, 1986, № 4
 Запорожец А. В., Эльконин Д. Б. (1979). Вклад ранних исследований А. Н. Леонтьева в развитие теории деятельности // Вестник МГУ, Серия 14. Психология, № 4, с. 14—24
 Cole, M. (1980). Introduction: The Kharkov school of developmental psychology. In Soviet psychology, 18, 2
 Іванова О. Ф. Історія психології XIX—XX століття (на матеріалі розвитку психології на Слобожанщині). Навчальний посібник. Харків: ХДУ, 1995
 Леонтьев А. А., Леонтьев Д. А., & Соколова Е. Е. (2005). Алексей Николаевич Леонтьев: деятельность, сознание, личность. Харьков и вокруг него. М.: Смысл, 2005. С. 8-141
 Соколова Е. Е. (2007). Линии разработки идей Л. С. Выготского в Харьковской психологической школе // Культурно-историческая психология, 1, 2007
 Yasnitsky, A. & Ferrari, M. (2008). Rethinking the early history of post-Vygotskian psychology: the case of the Kharkov School. History of Psychology, 11(2), 101—121
 Yasnitsky, A. & Ferrari, M. (2008). From Vygotsky to Vygotskian Psychology: Introduction to the History of the Kharkov School. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 44(2), 119—145.
 Ясницкий А. (2008). Очерк истории Харьковской школы психологии: период 1931—1936 гг. // Культурно-историческая психология, 3, 2008, с. 92-102
 Ясницкий А. (2009). Очерк истории Харьковской школы психологии: первая научная сессия Харьковского государственного педагогического института и появление «Харьковской школы психологии» (1938) // Культурно-историческая психология, 2, 2009, с. 95-106
 Yasnitsky, A. & Ivanova, E.F. (2011). Remembering for the future: Grigorii Sereda in the history of Kharkov school of psychology. Journal of Russian and East European Psychology, 49(1), 3-16
 Ясницкий, А. (2012). Психология в Первой Столице: История и современность // Хомуленко, Т.Б. & М.А. Кузнецов (Ред.). Харьковская школа психологии: наследие и современная наука. Харьков: ХНПУ, с. 309-351
 Интервью с Алексеем Николаевичем Леонтьевым. Беседовал — Михаил Григорьевич Ярошевский (Из неопубликованного) // Культурно-историческая психология. 2013. № 4. С. 2–25.
 Yasnitsky, A. & van der Veer, R. (Eds.) (2015). Revisionist Revolution in Vygotsky Studies. London and New York: Routledge.

Примечания

См. также 
 Харьковский институт труда
 Сабурова дача

Школы психологии
Психологическая школа